Southland, terme anglais signifiant « terre du sud », peut désigner :
 la région de Southland en Nouvelle-Zélande ;
 la province de Southland en Nouvelle-Zélande ;
 Southland Rugby, la fédération de rugby à XV de la région sus-nommée ;
 la série télévisée Southland, créée par John Wells, diffusé sur la NBC en 2009 et sur la  TNT en 2010 ;
 le HMT Southland, un paquebot britannique lancé en 1900.